Battle Hill ist der Name folgender geographischer Objekte

in Australien:
 Battle Hill (Tasmanien), Berg in Tasmanien
 Battle Hill (Westaustralien), Berg in Western Australia

in Grenada:
 Battle Hill (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew

in Kanada:

 Battle Hill (Southwest Middlesex), Schlachtfeld in Southwest Middlesex

in den Vereinigten Staaten:
 Battle Hill (Washington County), Berg im Washington County, New York
 Battle Hill (St. Lawrence County), Berg im St. Lawrence County, New York

 Battle Hill (Brooklyn), höchster Punkt von Brooklyn, New York City
 Battle Hill Township, im McPherson County, Kansas

Siehe auch:
 Battle Isle